reflexieve relatie, een eigenschap van een binaire relatie in de verzamelingenleer
 reflexieve sociologie, een vorm van sociologie
 reflexiviteit (sociale wetenschappen), de reflectie of toetsing en daarop herziening van het sociale handelen
 reflexief of wederkerend werkwoord

Zie ook
 Reflectie